Aragón hace referencia a varios artículos:

Lugares

México
 Aragón (México), zona Metropolitana del Valle de México;
 Aragón (estación), del Metro de Ciudad de México;

Estados Unidos 
 Aragón (Nuevo México), localidad estadounidense en el estado de Nuevo México;

España 
 Aragón, comunidad autónoma;
 Río Aragón
 Río Aragón Subordán, afluente del anterior;
 Valle del Aragón, en Pirineos;

Historia
 Condado de Aragón (809 — 1035);
 Reino de Aragón (1035–1707);
 Corona de Aragón (1164–1707);
 Casa de Aragón, primera dinastía que ostentó el título de reyes de Aragón;

Medios audiovisuales
 Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, radiotelevisión pública autonómica aragonesa, en España.
 Aragón TV, canal principal de televisión.
 Aragón 2 HD, canal en alta definición.
 Aragón Sat, canal que emitía por satélite para Europa.
 Aragón Radio, canal de radio.

Barcos
 Aragón (petrolero), que causó una marea negra en 1989 en Madeira;
 Aragón (Armada Española), nombre utilizado por varios buques entre los siglos XIX y XX;

Apellido 
 Familia Aragón, saga de artistas circenses españoles;
 Bartolomé Aragón, procurador en las Cortes Españolas por su condición de Jefe de la Obra Sindical de Cooperación.

Aragon (sin tilde) 
 Aragon (Aude), comuna francesa, situada en el Aude, con 421 hab. (2013);
 Aragon (Georgia), localidad estadounidense en el estado de Georgia, con 1249 hab. (2010);
 Louis Aragon (1897-1982), poeta y escritor francés.

Además
 Orquesta Aragón, de Cuba
 Señal Real de Aragón, en heráldica;